I'm on My Way – film cortometraggio muto del 1919
 I'm on My Way – canzone tradizionale americana, spiritual
 I'm on My Way – singolo dei The Proclaimers del 1989
 I'm on My Way – singolo dei Gotthard del 1994